Hierba de la orina puede referirse a:

 el nombre común de la planta Herniaria glabra; o
 el nombre común de la planta Herniaria cinerea.
 el nombre común de la planta '''''Parietaria judaica